Фонд «ПРО АРТЕ» — петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» — некоммерческая негосударственная организация, созданная в 1999 году. Деятельность Фонда связана с изучением и продвижением явлений культуры и искусства XX—XXI веков. Основные направления работы: визуальные искусства, современная музыка, современная архитектура, культурная журналистика, дизайн. Фонд поддерживает проекты российских художников и организаций, организует выставки, фестивали, концерты, конференции и лекции, а также реализует учебные программы для молодых художников, журналистов, дизайнеров. В 2009 году юбилейные мероприятия в связи с 10-летием работы Фонда проходили в Санкт-Петербурге на протяжении всего года, показав значение его работы для городской культурной среды.

 Программа «Визуальные искусства», существующая со дня основания Фонда «ПРО АРТЕ», направлена на поддержку и развитие современного российского искусства в международном контексте.
 Учебная программа «Школа молодого художника» адресована молодым практикующим художникам, студентам художественных вузов и активистам в области современного искусства.
 «Современное искусство в традиционном музее» — ежегодный фестиваль современного искусства. Выставки фестиваля проходят в течение месяца в крупных и малых музеях Санкт-Петербурга.
 С 1999 года Фонд «ПРО АРТЕ» сотрудничает с Эрмитажем, организуя выставки, конференции, концерты и другие события, посвященные истории искусства 20 века и новейшему искусству.
 Музыкальная программа «ПРО АРТЕ» существует с 2000 года. Её основное направление — проект eNsemble: ансамбль современной академической музыки.
 «Шаг влево» — композиторский конкурс для молодёжи, проводится ежегодно с 2008. Цель конкурса — развитие инновационного музыкального мышления и культуры ансамблевого письма.
 «Пифийские игры» — концертно-соревновательный проект, посвященный новейшей российской музыке. Это цикл ежегодных концертов-состязаний, в которых соревнуются композиторы и музыканты.
 Программа «Современная архитектура» реализуется Фондом «ПРО АРТЕ» с 2004 года. С тех пор более 100 ведущих российских и зарубежных архитекторов выступили с лекциями, приняли участие в международных конференциях, дискуссиях, выставках.
 Биеннале «Архитектура Петербурга» проводится по инициативе и при поддержке Объединения архитектурных мастерских Санкт-Петербурга с 2007 года.
 «Слушая архитектуру, Сочиняя пространства» — партнерский проект «ПРО АРТЕ», CUMULUS — Международной ассоциации университетов и колледжей искусства, дизайна и медиа CUMULUS (Финляндия) и Датского культурного института. Поддержан Европейским Союзом.
 С 2010 года Фонд «ПРО АРТЕ» совместно с Факультетом искусств Санкт-Петербургского государственного университета проводит спецкурс по музейному дизайну. Спецкурс по музейному дизайну — совместный проект Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и Факультета искусств СПбГУ. Программа осуществляется в Санкт-Петербурге с участием Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального музея связи имени А. С. Попова. Программа проводится с 2010 года.
 «Школа культурной журналистики» существует с 2002 года. Учебные программы по культурной журналистике предназначены для начинающих журналистов (до 30 лет), пишущих о культуре, а также для желающих профессионально заниматься журналистикой в области культуры (радио, печатные издания).

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Фонда «ПРО АРТЕ»
 Сайт фестиваля «Современное искусство в традиционном музее»
  Сайт биеннале музейного дизайна «Форма»

Благотворительные организации России
Образование в Санкт-Петербурге